Double K (1977–2021) – amerykański raper i producent, członek i współzałożyciel People Under the Stairs
 Double K właściwie Son Chang-il (ur. 1982) – południowokoreański raper

Przypisy